El término set puede referirse a:

 Seth (o Set), antiguo dios de la mitología egipcia que originalmente fue el dios del desierto.
 Set, en el Antiguo Testamento, el tercer hijo de Adán y Eva.
 Set, en el mundo de ficción de Marvel, un supervillano (Apocalipsis).
 En deportes como el tenis o el voleibol, un set es una unidad de juego.
 SET, la ezine Saqueadores Edición Técnica, que también puede abreviarse como SET.
 En informática, set ("asigna", en inglés), un comando para mostrar y asignar valor a las variables de entorno.
 En cine y televisión, un set, un plató donde se realizan rodajes.
 SET, siglas de la Secretaría de Educación de Tamaulipas.
 Set, disco del grupo catalán Sau.